Bispegården kan avse:
Bispegården, Kalundborg
Bispegården, Köpenhamn
Oslo bispegård
Oslo bispeborg
Bispegården, Viborg

Se också
Biskopsgården (olika betydelser)